Эль-Папиоль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Льобрегат. Занимает площадь 8,76 км². Население — 3937 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Patrimonio histórico-artístico del Papiol
 Mapa de el Papiol en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны